Ora e per sempre  – film del 2004 diretto da Vincenzo Verdecchi
 Ora e per sempre  – album dei Timoria del 2007
 Ora e per sempre (Now and Forever) – romanzo di Danielle Steel del 1978
 Ora e per sempre (Now and Forever: Somewhere a Band is Playing & Leviathan '99) – antologia di Ray Bradbury del 2007